Дискретне перетворення Фур'є ()
 Теорія функціонала густини ()